De Deense voetbalbeker 1987–88 (Deens: DBUs Landspokalturnering) was de 34ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie begon in de zomer van 1987 en eindigde op 12 mei 1988 met de finale in het Idrætsparken (20.000 toeschouwers) in Kopenhagen. Onder leiding van trainer-coach Allan Hebo Larsen won titelverdediger Aarhus GF de beker voor de zevende keer in de clubgeschiedenis door Brøndby IF na verlenging met 2-1 te verslaan. Het winnende doelpunt kwam in de 96ste minuut op naam van Lars Lundkvist.

Schema

Zie ook
1. division 1987
1. division 1988
Deens voetbalelftal in 1987
Deens voetbalelftal in 1988

Bekervoetbal 1987/88
1988